Fahrion ist der Name von

 Helmut Fahrion (1912–2013), deutscher Erdöl- und Erdgas-Geologe, Paläontologe und Sachbuchautor
 Karl Fahrion, (?–?), deutscher Philosoph, Altphilologe, Pädagoge und Gymnasialprofessor in Ellwangen Anfang des 20. Jahrhunderts
 Wilhelm Fahrion (1863–1922), deutscher Chemiker